Dżos – miasto w Nigerii
 Dżos – wyżyna w Nigerii